Ampurias steht für

 den spanischen Namen der antiken griechisch-römischen Stadt Emporion, lat. Emporiae in Katalonien
das Bistum Tempio-Ampurias, eine auf Sardinien gelegene Diözese der römisch-katholischen Kirche